Las Aguilas Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Las Aguilas Creek (Panoche Creek), Fluss im Fresno County, Bundesstaat Kalifornien
 Las Aguilas Creek (Tres Pinos Creek), Fluss im San Benito County, Bundesstaat Kalifornien